De tre musketörerna kan syfta på:

 De tre musketörerna – en historisk äventyrsroman av Alexandre Dumas d.ä. publicerad första gången 1844
 De tre musketörerna (musikal) – en teaterföreställning/musikal från 2009 i två akter skriven av Alexander Mørk-Eidem
 De tre musketörerna (operett) – en operett från 1929 med musik av Ralph Benatzky
 The Three Musketeers (operett) - en operett från 1928 med musik av Rudolf Friml
 Filmatiseringar av De tre musketörerna – en lista av filmer